Casino-Stadion ist der (ehemalige) Name folgender österreichischer Fußballstadien:

 die Heimstätte des SC Bregenz (Casino-Stadion Bregenz), siehe ImmoAgentur-Stadion (Bregenz)
 das ehemalige Stadion des Grazer AK (Casino-Stadion Graz), siehe Casino-Stadion (Graz)
 der ehemalige Name des Stadions des First Vienna FC (Casino-Stadion Hohe Warte), siehe dazu Stadion Hohe Warte